Бутл () — город в Англии, графство Мерсисайд.

Другие значения:

 Бутл (1879) — английский футбольный клуб, существовавший с 1879 по 1893 год.
 Бутл (футбольный клуб) — английский футбольный клуб, основанный в 1953 году.
 Бутл (избирательный округ, Великобритания) — районный избирательный округ.
 HMS Bootle (1918) — тральщик Королевского военно-морского флота Великобритании.